Miejscowości w Szwecji:
 Korsberga (Jönköping) – miejscowość w regionie Jönköping, w gminie Vetlanda
 Korsberga (Västra Götaland) – miejscowość w regionie Västra Götaland, w gminie Hjo